Кубок Германии по футболу 2006/2007 — 64-й розыгрыш кубка Германии по футболу (). Турнир начался 8 сентября 2006 года, а финал состоялся 26 мая 2007 года на Олимпийском стадионе в Берлине. Обладателем Кубка в 4-й раз стал Нюрнберг.

Клубы-участники 

1 Финалисты трех регионов с наибольшим числом команд-участниц в соревнованиях лиги (Бавария, Нижняя Саксония, Вестфалия) также допущены к соревнованиям.
2 Гера 03 квалифицировалась в Кубок Германии как финалист кубка Тюрингии, так как обладатель кубка Каарл Цейсс квалифицировался в Кубок Германии, заняв второе место в сезоне 2005/06 Регионаллиги «Север».
3 Росбах-Фершайд квалифицировался в Кубок Германии как финалист кубка Рейнланд-Пфальца, так как обладатель кубка Кобленц квалифицировался в Кубок Германии, заняв второе место в сезоне 2005/06 Регионаллиги «Юг».

Расписание 
Игры Кубка Германии 2006/07 прошли по следующему расписанию: 
 Раунд 1: 8-10 сентября 2006 года
 Раунд 2: 24-25 октября 2006 года
 1/8 финала: 19-20 декабря 2007 года
 Четвертьфиналы: 27-28 февраля 2007 года
 Полуфиналы: 17-18 апреля 2007 года
 Финал: 26 мая 2007 года на Олимпийском стадионе в Берлине.

Первый раунд

Второй раунд

Турнирная сетка

1/8 финала

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Примечания 

Кубок Германии по футболу
Германия
Германия
Спорт в Германии в 2006 году
Спорт в Германии в 2007 году